Korir ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Korir (* 1994), kenianischer Marathonläufer
 Barnabas Korir (* 1965), kenianischer Langstreckenläufer
 Benjamin Kiprotich Korir (* 1976), kenianischer Marathonläufer
 Cornelius Kipng’eno arap Korir (1950–2017), kenianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Eldoret
 Emmanuel Korir (* 1995), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Japhet Kipyegon Korir (* 1993), kenianischer Langstreckenläufer
 John Korir (* 1975), kenianischer Langstreckenläufer
 John Cheruiyot Korir (* 1981), kenianischer Langstreckenläufer
 Julius Korir (* 1960), kenianischer Hindernisläufer und Olympiasieger
 Julius Korir (1963) (* 1963), kenianischer Langstreckenläufer
 Leonard Korir (* 1986), kenianischer Langstreckenläufer
 Mark Korir (* 1985), kenianischer Marathonläufer
 Naomi Korir (* 1998), kenianische Mittelstreckenläuferin
 Patrick Korir (* 1977), kenianischer Marathonläufer
 Paul Korir (* 1977), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Sammy Korir (* 1971), kenianischer Marathonläufer
 Shedrack Kibet Korir (* 1978), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Wesley Korir (* 1982), kenianischer Marathonläufer

Siehe auch:

 Kipkorir (Begriffsklärungsseite)